

Patronymes 
 Dave Lougheed (1968-), est un ancien joueur de rugby à XV canadien, évoluant au poste de trois-quarts centre ou d'ailier pour l'équipe nationale du Canada.
 James Alexander Lougheed (1854-1925), homme d'affaires et politicien canadien
  (1969-), chanteuse canadienne
 Peter Lougheed, C.P., C.C., (1928-2012) est un avocat et ancien homme politique canadien, et ancien joueur de la Ligue canadienne de football. Il a été premier ministre de l'Alberta de 1971 à 1985.

Toponymes 
 L'île Lougheed, une île située au Nunavut (Canada)
 Lougheed, un village situé en Alberta (Canada)